

Wings () — пятнадцатый студийный альбом валлийской певицы Бонни Тайлер, выпущенный 14 мая 2005 года на лейбле Stick Music в континентальной Европе и Японии, годом позже был переиздан в Великобритании, где получил название Celebrate (). Большинство новых треков были написаны Тайлером, Полом Ди Фицджеральдом и Карен Дротар, продюсером выступил Жан Ласен (под псевдонимом Джон Стейдж). Тайлер также записала новые версии ее супер-хитов «It’s a Heartache» и «Total Eclipse of the Heart».

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер